O GRES União Rio Minas é uma escola de samba do carnaval do Rio de Janeiro.

Seu nome é devido ao fato de ser formada por cariocas e mineiros. É, na década de 2020, a primeira escola de samba a não ter sede na Zona Sul do Rio de Janeiro, e fora de uma favela. Embora não tenha uma quadra, sua sede está na Rua Visconde de Pirajá, 550 - 1503, em Ipanema.

História 

Fundada em 2019, desfilou pela primeira vez no sábado pós-Carnaval, na Estrada Intendente Magalhães, pelo grupo de avaliação.

Segmentos

Presidência

Diretores

Comissão de frente

Casal de mestre-sala e porta-bandeira

Corte de bateria

Intérpretes

Carnavais

Escolas de samba do Rio de Janeiro